Sierra Sur puede referirse a:

La Región Sierra Sur, una zona cultural del estado de Oaxaca en México.
Sierra Sur, comarca andaluza ubicada al sur de la provincia de Jaén (España).
Sierra Sur, comarca andaluza ubicada al sur de la provincia de Sevilla.